Ivo Ricardo de Sá, conhecido profissionalmente por Pepo (Curitiba, 6 de março de 1982) é um futebolista brasileiro. É um meia-direita / volante. Atualmente defende o Monte Azul.

Iniciou a carreira no Coritiba Foot Ball Club, atuando entre 2001 a 2005. Neste clube foi bi-campeão paranaense (2003/2004) e jogou a Libertadores da América (2004). Também atuou na Seleção Brasileira de Futebol Sub-17.

Em 2007 foi campeão grego da segunda divisão pelo Asteras Tripolis.

Naturais de Curitiba
Futebolistas do Coritiba Foot Ball Club
Futebolistas do Paraná‎